Il doppio  del Thailand Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Lukáš Dlouhý e Leander Paes erano i campioni uscenti, ma Paes ha deciso di non partecipare quest'anno.Dlouhý ha giocato  con David Škoch, ma hanno perso al primo turno contro Eric Butorac e Rajeev Ram.Butorac and Ram hanno battuto in finale Guillermo García López e Miša Zverev con il punteggio di 7-6(4), 6-3.

Teste di serie

  Travis Parrott /  Filip Polášek (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  David Škoch (primo turno)

  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (semifinali)
  Jeff Coetzee /  Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Thailand Open 2009
ATP World Tour 2009